Le Mistral gagnant était un sachet de poudre sucrée et aromatisée, que l'on aspirait grâce à une paille en réglisse.
 Cette confiserie a inspiré au chanteur Renaud une chanson, Mistral gagnant qui a donné son nom à l'album Mistral gagnant.
 Et les mistrals gagnants, film documentaire français de Anne-Dauphine Julliand sorti en 2017